Шиленков — русская фамилия. Известные носители:

 Шиленков, Николай Николаевич (1922—1983) — Герой Советского Союза.
 Шиленков, Сергей Николаевич (1947—2015) — советский легкоатлет, спортивный организатор.